Centrum steht für:

Bergwerke
 Grube Centrum, Bergwerk in Eschweiler
 Zeche Centrum (Bochum), Bergwerk in Bochum
 Zeche Centrum 4/6, Bergwerk in Essen
 Kopalnia Węgla Kamiennego Centrum, Schlesien

Orte
 Amsterdam-Centrum, Stadtteil von Amsterdam
 Sloterdijk Centrum, Stadtteil von Amsterdam
 Kreis Centrum, Stadtteil von St. Gallen
 Centrum (Stettin), Stadtteil von Stettin
 Vällingby Centrum, Satellitenstadt in Stockholm

Weiteres
 Centrum Warenhaus, Warenhauskette in der DDR
 Het Centrum, ehemalige niederländische Zeitung

Siehe auch:
 Bahnhof Centrum
 Center
 Zentrum
 Ins Centrum